Marcus est la forme romaine du prénom grec Martikos qui veut dire
« consacré au dieu Mars ». Cette étymologie de Marc commande d’ailleurs toute la gamme des Marco,  (vient lui directement du Martikos d'où le K grec remplaçant le C romain), Marcel, Marcelle, Marcellin, Marcelline et autres Markos, Marcus.

Prénoms ayant pour origine le nom Marcus ou Martikos 
 Marc
 Marce
 
 
 
 Marcius
 Marck
 
 
 
 
 Márk
 
 
 Márkus

Marcus célèbres 

 Marc Antoine (Marcus Antonius) ;
 Cicéron (Marcus Tullius Cicero) ;
 Marcus (chanteur)
 Marcus Vipsanius Agrippa, amiral romain;
 Marcus Junius Brutus, fils adoptif de Jules César ;
 Caton l'Ancien (Marcus Porcius Cato), homme d'État et écrivain romain ;
 Marcus Gavius Apicius ;
 Marc Aurèle, Marcus Aurelius Antoninus, empereur romain ;
 Marcus, empereur romain d'Orient ;
 Saint Marc, évangéliste (sanctus Marcus) ;
 Tiron (Marcus Tullius Tiro) esclave de Cicéron ;
 Marcus (1974-), Marcus Vinicius de Morais, footballeur brésilien ;
 Marcus Grönholm, pilote de rallye finlandais ;
 Marcus Miller, bassiste de smooth jazz ;
 Marcus Malte, écrivain français ;
 Marcus Rediker, historien américain de la mer ;
 Marc Lacombe (Marcus), journaliste et animateur télé spécialisé dans les jeux vidéo ;
 Marcus Garvey, militant noir et prophète rastafari.

Autres personnes portant ce prénom

Patronyme

Marcus 

 Marcus, officier puis usurpateur romain ;
 Adèle Marcus (1906-1995), pianiste russo-américaine ;
 Ann Marcus (1921-2014), scénariste américaine ;
 Bernard Marcus (1929-), philanthrope américain ;
 Christopher Markus, scénariste américain ;
 Claude-Gérard Marcus (1933-2020), homme politique français ;
 Constantin Marcus (1806-1865), directeur d'école et homme politique prussien ;
 David Marcus (1901-1948), militaire américain et israélien ;
 David Marcus (1973-), entrepreneur américain d'origine française et suisse, ancien président de PayPal ;
 Egerton Marcus (1965-), boxeur canadien ; 
 Émile Marcus (1930-), archevêque français ;
 Gill Marcus (1949-), femme politique et gouverneur de la banque centrale sud-africaine ;
 Greil Marcus (1945-), critique américain de musique ;
 James A. Marcus (1867-1937), acteur américain ;
 Joachim Marcus-Steiff (1928-2016), sociologue français ;
 Jürgen Marcus (1948-2018), chanteur allemand ;
 Käthe Ephraim Marcus] (1892-1970), peintre germano-israélienne ;
 Lawrence B. Marcus (1917-2001), scénariste américain ;
 Ludwig Markus (1798-1843), historien, orientaliste et germaniste français d'origine allemande ;
 Manole Marcus (1928-1994), réalisateur roumain ;
 Mr. Marcus (1970-), acteur pornographique américain ;
 Nancy Marcus (1950 - 2018), biologiste et océanographe américaine
 Paul Marcus (1954-2011), réalisateur et producteur de télévision britannique ;
 Rayne Marcus, actrice américaine ;
 Richard Marcus, acteur américain ;
 Rudolph Marcus (1923-), chimiste canado-américain ;
 Ruth Barcan Marcus (1921-2012), philosophe et logicienne américaine ;
 Sid Marcus (1897-1979), réalisateur et scénariste américain ;
 Siegfried Marcus (1831-1898), inventeur allemand ;
 Solomon Marcus (1925-), mathématicien roumain ;
 Stephen Marcus (1962-), acteur britannique ;
 Steven Marcus (1928-2018), universitaire américain.

Markus 

 Barry Markus (1991-), cycliste néerlandais ;
 Christopher Markus, scénariste américains ;
 Gabriel Markus (1970-), sportif argentin ;
 József Márkus (1852-1915), politicien hongrois ;
 Kelly Markus (1993-), cycliste néerlandaise ;
 Ludwig Markus (1798–1843), historien français ;
 Riejanne Markus (1994-), cycliste néerlandaise ;
 Robert Markuš (1983-), joueur d'échecs serbe ;
 Tatiana Markus (1921-1943), résistante ukrainienne ;
 Winnie Markus (1921-2002), actrice allemande.

Culture 

 Marcus, série télévisée québécoise diffusée de 1962 à 1963.

Personnage de fiction 
 James Marcus, personnage de la série Resident Evil ;
 Marcus Wright, un des héros de Terminator 4 ;
 Marcus Fenix, héros de Gears Of War ;
 Le chien pompier dans la "Pat’patrouille"

Toponyme 

 Marcus, une ville du comté de Cherokee, en Iowa, aux États-Unis ;
 Marcus, une ville du comté de Stevens , dans l'État de Washington, aux États-Unis.
 île Marcus ou Minamitori-shima, une île du Japon située dans l'océan Pacifique nord et faisant partie de la sous-préfecture d'Ogasawara.

Autres 
 Neiman Marcus, chaîne commerciale américaine
 Markus, bière artisanale produite à Saou, dans le département de la Drôme, en France
 Théorie de Marcus, théorie établie par Rudolph Marcus

Notes 

Homonymie de prénom
Prénom latin
Patronyme juif